Terre de nos aïeux peut faire référence à :

Terre de nos aïeux, un film de Maurice Blackburn datant de 1943 ;
L'hymne national togolais, Terre de nos aïeux.